Vogelweiden oder Vogelweidhöfe waren Orte, wo Vögel, meist junge Beizvögel für die Falkenjagd gefangen oder abgerichtet wurden.  

Humangeographisches Objekt
Geschichte der Jagd
Ornithologie